Okręty US Navy o nazwie USS  "Dallas":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1920-1946.
 Drugi "Dallas" (CA-140) miał być ciężkim krążownikiem typu Des Moines. Budowę przerwano w 1946.
 Trzeci "Dallas" (CA-150) miał być ciężkim krążownikiem typu Des Moines. Budowę przerwano przed położeniem stępki.
 Czwarty  jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Wszedł do służby w 1981 i nadal służy.

Zobacz też
 MV "Dallas City" 
 "City of Dallas" 
 USCGC "Dallas" (WHEC-716)

Dallas